Ленард може да се отнася за:

 Филип Ленард (1862-1947) – германски физик от унгарски произход
 Ленард Бърнстейн (1918-1990) – американски пианист, диригент и композитор
 Елмор Ленард (1925-2013) – американски писател и сценарист
 Ленард Коен (1934-) – канадски поет, писател и автор и изпълнител на песни
 Питър Антъни Ленард (1942-2008) – американски журналист и четец
 Питър Ленард (?-?) - американски писател, сит на Елмор Ленард
 Робърт Шон Ленард (1969-) – американски актьор